Die Brugge Open 2010 war ein Snookerturnier, das vom 30. September bis zum 3. Oktober 2010 im Boudewijn Seapark im belgischen Brügge ausgetragen wurde. Es war das zweite Turnier der Players Tour Championship 2010/11 auf dem europäischen Festland.

Turniersieger wurde der Engländer Shaun Murphy durch einen 4:2-Finalerfolg über Matthew Couch.

Das höchste Break des Turniers gelang Jamie Cope mit einer Serie von 140 Punkten.

Preisgeld und Ranglistenpunkte 

(1Nur Main-Tour-Spieler erhielten Ranglistenpunkte.)

Vorrunde 

Best of 7 Frames

Vorrunde 1

Vorrunde 2

Hauptrunde 

Ronnie O’Sullivan ging, wie schon beim Paul Hunter Classic 2010 wenige Wochen zuvor, nicht an den Start. Björn Haneveer erreichte als erfolgreichster Belgier das Viertelfinale. Für Matthew Couch war der Finaleinzug das beste Abschneiden bei einem Main-Tour-Turnier seiner Karriere. Die beiden aussichtsreichsten deutschen Teilnehmer – Lasse Münstermann und Patrick Einsle – schieden jeweils in der ersten Hauptrunde aus.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Viertelfinale bis Finale

Century Breaks

Einzelnachweise 

Players Tour Championship 2010/11
Billardturnier in Brügge

sv:Euro Players Tour Championship 2010/2011#Euro Players Tour Championship 2